Zianesi – abitanti di Ziano Piacentino
Zianesi – abitanti di Ziano di Fiemme